Chamberí může označovat:
 Chamberí – městský obvod v Madridu
 Chamberí (stanice metra) – uzavřená stanice madridského metra
 Plaza de Chamberí – náměstí v Madridu
 Chamberí (Salamanca) – čtvrť v Salamance
 Chamberí (Santa Cruz de Tenerife) – čtvrť v Santa Cruz de Tenerife

Podobné názvy 
 Chambéry